Vier Große Imame ist ein Sammelbegriff für die Begründer der vier Rechtsschulen des sunnitischen Islam: 

Imam Abū Hanīfa (Hanafiten) 
Imam Mālik ibn Anas (Malikiten)
Imam asch-Schāfiʿī (Schāfiʿiten)
Imam Ahmad ibn Hanbal (Hanbaliten)

Weblinks 
 themodernreligion.com: The Four Imams: Their lives, works and their Schools of Thought  

 
Sunniten